Catalina Castaño e Mervana Jugić-Salkić erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Internationaux Féminins de la Vienne 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Lucie Hradecká e Michaëlla Krajicek che hanno battuto in finale Christina McHale e Monica Niculescu 7–6(7–5), 6–2.

Teste di serie 

  Mirjana Lučić-Baroni /  Tamira Paszek (ritiro)
  Stéphanie Foretz Gacon /  Eva Hrdinová (quarti di finale)

  Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (quarti di finale)
  Lucie Hradecká /  Michaëlla Krajicek (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaux Féminins de la Vienne 2013